Juli Pòl·lux, sofista i gramàtic grec 
 Juli Pòl·lux (historiador), escriptor romà d'Orient